Gennaro Sardo (Pozzuoli, 1979. május 8. –) olasz labdarúgó, a Chievo hátvédje. Pályafutása során számos olasz csapatban megfordult, több klubnál csak kölcsönben.

Források 
Gennaro Sardo adatlapja a transfermarkt.co.uk oldalon 

1979-ben született személyek
Olasz labdarúgók
Az SSC Giugliano labdarúgói
Az US Salernitana 1919 labdarúgói
Az AS Avellino 1912 labdarúgói
A Piacenza labdarúgói
A Catania labdarúgói
A Chievo labdarúgói
Labdarúgóhátvédek
Élő személyek
Nagyon rövid sportcikkek